Флаг муниципального образования Мокроу́совского района — опознавательно-правовой знак, составленный и употребляемый в соответствии с вексиллологискими (флаговедческими) правилами и являющийся официальным символом Мокроусовского района, как муниципального образования на территории Курганской области Российской Федерации, единства его территории, населения, исторической преемственности, достоинства, административного значения, а также органов местного самоуправления района.

Ныне действующий флаг утверждён 30 января 2009 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера ?.

Описание 
«Флаг Мокроусовского района представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Мокроусовского района в красном, синем и жёлтом цветах.

Оборотная сторона флага является зеркальным отображением его лицевой стороны».

Геральдическое описание герба гласит: «В червлёном поле положенные в левую перевязь лавровая ветвь и ниже неё две головки пшеничных колосьев одна над другой; все сопровождено справа вверху острогом (в виде рубленой двухъярусной башни со шпилем с отходящим в обе стороны от неё частоколом), слева внизу рыбой карасём. Все фигуры золотые».

Обоснование символики 
Символика флага района воспроизводит символику герба района.

Два пшеничных колоса обозначают двукратное создание Мокроусовского района (1924 год, 1965 год).

Лавровая ветвь обозначает память о семнадцати воинских захоронениях времён гражданской войны (на территории района в годы гражданской войны проходили ожесточённые бои Красной армии с армией адмирала Колчака).

Острог (в виде рубленной двухъярусной башни со шпилем с отходящим в обе стороны от неё частоколом) символизирует первое русское поселение на территории района — Мало-Кызацкий форпост.

Изображение рыбы, местного карася, символизирует об озёрном, рыбном крае.

Первый флаг 
19 мая 2008 года, решением Мокроусовской районной думы № 31, в целях сохранения и приумножения исторического наследия, традиций Мокроусовского района, упорядочения использования местной символики, утверждённой постановлением Администрации Мокроусовского района от 6 июня 1994 года № 229, был утверждён первый флаг муниципального образования Мокроусовского района.

30 сентября 2008 года, решением Мокроусовской районной Думы № 55,учитывая заключение Геральдического Совета при Президенте Российской Федерации от 16 июля 2008 года № А62-2-841, предыдущее решение было признано утратившим силу.

Описание 
«Флаг Мокроусовского района представляет собой прямоугольное полотнище, ширина и длина которого соотносятся как 2:3, разделённое по горизонтали на три равновеликие полосы (сверху вниз) красного, изумрудного (зелёного) и голубого цветов.

В крыже флага (в верхнем углу полотнища у древка) на красной полосе изображение типичной сторожевой башни жёлтого цвета. Данная эмблема (сторожевая башня) представляет собой строение с основанием 2/9 длины флага и высотой 1/6 его ширины. Эмблема отстоит от древка на 1/9 длины флага, а от верхней кромки полотнища — на 1/9 его ширины.

Оборотная сторона флага является зеркальным отображением его лицевой стороны».

Обоснование символики 
Красный цвет — цвет пролитой крови за честь, свободу и независимость Российского государства.

Изображение типичной сторожевой башни жёлтого цвета символизирует первое русское поселение на территории района — Мало-Кызацкий форпост, входящий в Ишимскую укреплённую линию при освоении Сибири.

Изумрудная зелень — исторический территориальный цвет Урала.

Голубой цвет (лазурь) — символ озёрного края, цвет чистой озёрной воды.

Второй флаг 
Второй флаг Мокроусовского района был утверждён 30 сентября 2008 года решением Мокроусовской районной думы № 55, которое, решением Мокроусовской районной думы № 1 от 30 января 2009 года, учитывая заключение Геральдического совета при Президенте Российской Федерации от 24 декабря 2008 года № А62-2-1468, было признано утратившим силу.

Описание 
«Флаг Мокроусовского района представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Мокроусовского района в красном, синем и жёлтом цветах».

Геральдическое описание герба гласило: «В червлёном поле лазоревая (голубая) левая перевязь, обременённая положенным сообразно ей золотыми лавровой ветвью и золотой пятилучевой звездой и ниже её, двумя головками пшеничных колосьев одна над другой, сопровождаемая справа вверху золотистым острогом (в виде рубленой двухъярусной башни со шпилем с отходящим в обе стороны от неё частоколом), слева внизу — золотой рыбой карасём».

Обоснование символики 
Два пшеничных колоса обозначают двукратное создание Мокроусовского района (1924 год, 1965 год).

Лавровая ветвь и золотая пятилучевая звезда обозначают память о семнадцати воинских захоронениях времён гражданской войны (на территории района в годы гражданской войны проходили ожесточенные бои Красной армии с армией адмирала Колчака).

Острог (в виде рубленой двухъярусной башни со шпилем, с отходящим в обе стороны от неё частоколом) символизирует первое русское поселение на территории района, Мало-Кызацкий форпост.

Изображение рыбы, местного карася, символизирует об озёрном, рыбном крае.

Примечания